Pretara ima više značenja:
 Pretara, Chieti
 Pretara, Teramo